Fighting Through – film del 1919 diretto da William Christy Cabanne
Fighting Through – film del 1934 diretto da Harry L. Fraser